Шолаксай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шолаксай — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Шолаксай — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Шолаксай — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Шолаксай — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Шолаксай — село в Наурзумском районе Костанайской области.